Viterbo (stad), een stad in Italië;
Viterbo (provincie), een provincie in Italië.
Viterbo (Colombia),  een gemeente in het Colombiaanse departement Caldas